Claude Dupuy peut faire référence à :
 Claude Dupuy (1545-1594), magistrat et humaniste français ;
 Claude Dupuy (1901-1989), prélat catholique français ;
 Claude Dupuy de Crescenzo (1944-2018), professeur des universités français.